Kotor kan syfta på:

 Kotor –  delar i ryggraden, se ryggkota
 KotOR – ett Star Wars spel

Geografi

Kroatien 

 Kotoriba, ort, Međimurje,

Montenegro 

 Kotor (kommun)  kommun, 
 Kotor  kommunhuvudort, 
 Kotorbukten – en vik

Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Montenegroförgreningar